Berghagen ist der Name folgender Orte:
Berghagen (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Berghagen ist der Familienname folgender Personen:
Lasse Berghagen, schwedischer Sänger, Komponist und Texter